Мала архітектурна форма
 Метилацетилен-аленова фракція